Пу́шкино — село в Ухоловском районе Рязанской области России. Входит в состав Коноплинского сельского поселения.

Географическое положение 
Расположено в верховьях реки Лесной Воронеж в южной части области в 16 км к юго-востоку от Ухолова. В 6 км к северо-западу от села железнодорожная станция Сухарево на линии Ряжск — Моршанск.

История  
Церковь Всемилостивого Спаса в селе Высоком упоминается в окладных книгах 1676 года. В 1855 году построена была новая церковь в честь Спаса Нерукотворного Образа, которая значилась приписной к церкви села Малое Коренное биз особого причта. В 1883 году тщанием действительного статского советника Александра Михайловича Колычева, московского купца Ивана Иосифовича Сушкина, сапожковского купца Василия Евдокимова Подшивалина и других доброхотных дателей и на средства прихожан была построена каменная Спасская церковь с таковой же колокольней в связи.

В XIX — начале XX века село входило в состав Коноплинской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 152 дворов.

С 1929 года село являлось центром Пушкинского сельсовета Ухоловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Коноплинского сельсовета, с 2005 года — в составе Коноплинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ухоловского района